This Is It — фраза, означающая с английского «Вот и всё». Также может означать:

 This Is It — несостоявшийся концертный тур Майкла Джексона.
 Майкл Джексон: Вот и всё («Michael Jackson’s This Is It») — документальный музыкальный фильм  о концертном туре Майкла Джексона.
 This Is It — альбом-саундтрек к фильму «Майкл Джексон: Вот и всё».
 This Is It — песня Майкла Джексона.
 Michael Jackson's This Is It 10th Anniversary Box Set — премиальный бокс-сет посвященный 10-летию выхода фильма Майкл Джексон: Вот и всё.